Kayak Island – wyspa na terytorium Kanady
 Kayak Island – wyspa na terytorium Stanów Zjednoczonych